Petrova gora - planina u Hrvatskoj
 Petrova Gora - naselje u Krapinsko-zagorskoj županiji
 Petrova gora (Vukovar) - gradska četvrt Vukovara
 NK Petrova Gora Vojnić - nogometni klub iz Vojnića
 Petrova Gora Star Party - godišnji astronomski star party